Amerikai Egyesült Államok
 Laurel (Delaware)
 Laurel (Florida)
 Laurel (Indiana)
 Laurel (Iowa)
 Laurel (Kalifornia)
 Laurel (Oakland, Kalifornia)
 Laurel (Maryland)
 Laurel (Mississippi)
 Laurel (Montana)
 Laurel (Nebraska)
 Laurel (New York)
 Laurel (Nyugat-Virginia)
 Laurel (Ohio)
 Laurel (Oregon)
 Laurel (Tennessee)
 Laurel (Virginia)
 Laurel (Washington)
 Laurel megye, Kentucky

 Laurel (Edmonton)